Alexander Calder peut fait référence à :
 au sculpteur américain Alexander Calder (1898–1976) 
mais également son père et son grand-père, tous deux également sculpteurs : 
 Alexander Stirling Calder (1870–1945) 
 Alexander Milne Calder (1846–1923).